Man of Letters – cortometraggio del 1928 diretto da Sam Newfield
Man of Letters – film tv del 1984 diretto da Chris Thomson
Man of Letters – film tv del 1984 diretto da David Spenser
Man of Letters – cortometraggio del 2012 diretto da Austin Bragg